Hotel Miramar puede referirse a:

 Hotel Miramar: edificio modernista construido en 1926, en Málaga, España.
 Sheraton Miramar: hotel situado en Viña del Mar, Chile.
 Preventorio de Aguas de Busot, también llamado Hotel Miramar, edificio en la provincia de Alicante, España.